Bruski – wieś na Białorusi
 Dekanat bruski – jeden z 30 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji pelplińskiej

Osoby o nazwisku Bruski:
 Alojzy Bruski
 Dawid Bruski (1897–1980) – działacz społeczny, senator w II RP 
 Ireneusz Bruski (ur. 1961) – prezbiter archidiecezji warmińskiej
 Jan Jacek Bruski (ur. 1969) – polski historyk
 Józef Ludwik Bruski (1908–1974) – polski lekarz, gawędziarz kaszubski
 Rafał Bruski (ur. 1962) – polski polityk, prezydent Bydgoszczy